penne – rodzaj makaronu
 penne – rodzaj czapki
 miejscowości:
 Penne – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Penne – miejscowość we Włoszech, w regionie Abruzja
 Penne – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje